Турок — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Изборская волость».

Расположена в 24 км к юго-востоку от города Печоры и в 2 км к югу от Изборска.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляет 44 жителя, на 2011 год — 43 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района